lora – kolejowa platforma, wagon towarowy bez bocznych ścian
 lora – papuga, ptak z podrodziny Loriinae z rodziny papugowatych
 LORA – izraelski taktyczny pocisk balistyczny krótkiego zasięgu (SRBM)
 Lora – piosenkarka rumuńska
 LoRa (lub LoRaWAN) – standard dalekosiężnej, niskiej mocy, komunikacji IoT

Zobacz też 
 LORA